Osoby o tym nazwisku:
 Jan Latalski – katolicki duchowny
 Jan Latalski – polski urzędnik staropolski
 Janusz Latalski – polski urzędnik staropolski
 Maciej Latalski – polski lekarz, nauczyciel akademicki
 Stanisław Latalski – polski urzędnik staropolski